Jméno Abrams označuje:

příjmení „Abrams“
 Casey Abrams (* 1991) – americký hudebník a multiinstrumentalista
 Creighton Abrams (1914–1974) – americký generál, velitel amerických sil ve Vietnamu
 Herbert Abrams (1921–2003) – americký malíř
 Irwin Abrams (1914–2010) – americký historik a pacifista
 J. J. Abrams (* 1966) – americký filmový režisér a producent
 Meyer Howard Abrams (1912–2015) – americký literární teoretik židovského původu
 Muhal Richard Abrams (1930–2017) – americký jazzový klavírista, klarinetista a hudební skladatel

příjmení „Abramsová“
 Erika Abramsová (* 1952) –  francouzská spisovatelka a překladatelka
 Stacey Abramsová (* 1973) – americká politička a spisovatelka

jiný význam
 M1 Abrams – americký tank pojmenovaný po generálu Abramsovi